Томаш Цибулец (; род. 15 января 1978, Гавиржов, Чехия) — чешский профессиональный теннисист.
 Победитель 3 турниров ATP в парном разряде.
 Полуфиналист 1 турнира Большого шлема в парном разряде (Roland Garros-2002).

Общая информация 
Начал играть в теннис в возрасте семи лет. Его родители Йиндржих и Анна. Есть старшая сестра — Радка.

Любимое покрытие грунт.

Спортивная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1996 году. Специализировался на играх в парном разряде. В апреле 1998 года вместе с партнером Петром Ковачкой выиграл турнир серии «фьючерс». В сентябре того же года в Альпирсбахе совместно с Леошом Фридлем выигрывает дебютный титул на турнире серии «челленджер». В апреле 1999 года вместе с македонским теннисистом Александром Китиновым дебютирует в основных соревнованиях ATP-тура, сыграв на турнире в Касабланке. В том же сезоне впервые сыграл на турнире серии Большого шлема, поучаствовав с Петром Палой на Открытом чемпионате США. В сентябре 2000 года Цибулец выигрывает первый титул ATP, победив с Леошом Фриделем на грунте в Сан-Марино. В 2001 году на Открытом чемпионате Франции этой паре удается дойти до четвертьфинала. Через год, выступая уже в паре с Леандером Паесом, Томаш обновляет личный рекорд и выходит здесь в полуфинал. В марте 2003 совместно с Павлом Визнером выигрывает турнир в Копенгагене и достигает высшей для себя в карьере строчки в парном рейтинге, заняв 21-е место. В июле 2003 года Визнер и Цибулец смогли выиграть турнир ATP 500 в Штутгарте. В сентябре 2008 года завершил профессиональную карьеру.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (11)

Победы (3)

Поражения (8)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (36)

Победы (19)

Поражения (17)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Чехии